Koschewnikowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Koschewnikowo (Iwanowo, Iwanowski), in der Oblast Iwanowo, Iwanowski rajon
 Koschewnikowo (Iwanowo, Komsomolski), in der Oblast Iwanowo, Komsomolski rajon
 Koschewnikowo (Iwanowo, Palechski), in der Oblast Iwanowo, Palechski rajon
 Koschewnikowo (Jaroslawl, Nekousski), in der Oblast Jaroslawl, Nekousski rajon
 Koschewnikowo (Jaroslawl, Rybinski), in der Oblast Jaroslawl, Rybinski rajon
 Koschewnikowo (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Koschewnikowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Koschewnikowo (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Koschewnikowo (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Verwaltungszentrum des Koschewnikowski rajon
 Koschewnikowo (Twer, Starizki), in der Oblast Twer, Starizki rajon
 Koschewnikowo (Twer, Torschokski), in der Oblast Twer, Torschokski rajon
 Koschewnikowo (Wologda, Scheksninski), in der Oblast Wologda, Scheksninski rajon
 Koschewnikowo (Wologda, Ust-Kubinski), in der Oblast Wologda, Ust-Kubinski rajon
 Koschewnikowo (Wologda, Wologodski), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon